La Gironde est le nom donné à l'estuaire formé par la Garonne et la Dordogne après leur confluent. Il a donné son nom à un département français ainsi qu'à un courant politique sous la Révolution française.

Toponymes 
 Le département de la Gironde (33) est un département français de la Région Nouvelle-Aquitaine.
 Gironde, ancienne commune française du département du Lot, aujourd’hui intégrée à Cours.
 Gironde-sur-Dropt, commune française du département de la Gironde.
 Le château de Gironde se trouve dans le département de l'Aveyron, sur la commune de Saint-Parthem.

Hydronyme 
 La Gironde est une rivière affluent de l’Estéron, lui-même un affluent du Var. Son cours se situe entièrement sur la commune du Mas dans les Alpes-Maritimes.

Politique 
 La Gironde, courant politique pendant la Révolution française dont la plupart des partisans (appelés les girondins) étaient des députés provenant des bords de la Gironde. Ils ont été popularisés par Lamartine dans l'Histoire des Girondins

Sport 
 Football Club des Girondins de Bordeaux, club de football bordelais.

Bateau 
 La Gironde, flûte de la Compagnie française des Indes orientales désarmée à Lorient en 1728.

Locomotive à vapeur 

 Le Gironde, première locomotive à vapeur construite en France, en 1838, par Schneider et Cie.

Homonymie de toponyme